Bauer kan syfta på:

A 
 Anders Bauer (1937–2022), svensk TV-producent och konsult
 Andreas Bauer (född 1964), tysk backhoppare
 Andreas Friedrich Bauer (1783–1860), tysk mekaniker
 Anton Bauer (1772–1843), tysk jurist

B 
 Belinda Bauer (född 1962), brittisk författare
 Bruno Bauer (1809–1882), tysk teolog

C 
 Charlotte Bauer (1800–1882), dansk balettdansös

D 
 Dennis Bauer (född 1980), tysk fäktare

E 
 Erich Bauer (1900–1980), tysk nazist och lägerkommendant

F 
 Felix Bauer (född 1889), tysk överste i Gendarmeriet
 Ferdinand von Bauer (1825–1893), österrikisk friherre och militär
 Fritz Bauer, flera personer
 Fritz Bauer (läkare) (1864–1956), svensk generalfältläkare
 Fritz Bauer (jurist) (1903–1968), tysk jurist

G 
 Gary Bauer (född 1946), amerikansk politiker
 Gustav Bauer (1870–1944), tysk rikskansler

H 
 Hans Bauer (1878–1937), tysk semitist och teolog
 Hans Bauer (längdåkare) (1903–1992), tysk längdåkare
 Harald Bauer (1897–1945), svensk advokat
 Harold Bauer (1873–1951), brittisk pianist

J 
 Jack Bauer, fiktiv person i TV-serien 24
 Jasna Fritzi Bauer (född 1989), schweizisk skådespelare
 John Bauer (1882–1918), svensk konstnär
 Josephine Bauer (född 1974), svensk skådespelare
 Jutta Bauer (född 1955), tysk illustratör och författare

K 
 Karoline Bauer (1807–1878), tysk skådespelerska
 Klemen Bauer (född 1986), slovensk skidskytt

L 
 Lisa Bauer (1920–2003), svensk illustratör och glaskonstnär
 Lukáš Bauer (född 1977), tjeckisk längdskidåkare

M 
 Márton Bauer (född 1975), ungersk kanotist
 Max Bauer, flera personer
 Max Bauer (mineralog) (1844–1917), tysk mineralog
 Max Bauer (militär) (1869–1929), tysk militär

O 
 Ola Bauer (1943–1999, norsk författare
 Otto Bauer (1881–1938), österrikisk politiker
 Otto Bauer (jurist) (1888–1944), tysk jurist och politiker

P 
 Per-Hjalmar Bauer (1906–1977), svensk militär
 Peter Bauer (1885–1952), tysk författare
 Petra Bauer (född 1970), svensk konstnär, filmare och forskare

R 
 Robert Bauer (född 1995), tysk fotbollsspelare
 Rudolf Bauer (1879–1932), ungersk friidrottare
 Rudolf Bauer (konstnär) (1889–1953), tysk expressionistisk konstnär

S 
 Sally Bauer (1908–2001), svensk långdistanssimmare
 Seth Bauer (född 1959), amerikansk roddare
 Steve Bauer (född 1959), kanadensisk cyklist
 Steven Bauer (född 1956), kubansk-amerikansk skådespelare
 Sven H. Bauer (1924–2004), svensk advokat och scoutledare
 Sybil Bauer (1903–1927), amerikansk simmare

V 
 Viola Bauer (född 1976), tysk längdskidåkare

W 
 Walter Bauer, flera personer
 Walter Bauer (författare) (1904–1976), tysk författare
 Walter Bauer (teolog) (1877–1960), tysk teolog
 Walter Bauer (trädgårdsarkitekt) (1912–1994), svensk trädgårdsarkitekt och konstnär
 Wilhelm Bauer (historiker) (född 1877), österrikisk historiker
 Wolfgang Bauer (född 1941), österrikisk författare

Y 
 Yehuda Bauer (född 1926), israelisk historiker och professor

Tyska efternamn
Svenska efternamn
Efternamn som syftar på yrken